Leichtenstern ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Leichtenstern (1895–1945), deutscher Ingenieur, Filmfunktionär und Politiker (NSDAP)
 Otto Leichtenstern (1845–1900), deutscher Internist